Stor-Dammsjön kan syfta på:
Stor-Dammsjön, Gästrikland, sjö i Gävle kommun,  (3,8 km²)
Stor-Dammsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Dammsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn